Kampung Pondok (Padang Barat), een plaats in Indonesië
Kampung Pondok (Pariaman Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing